L'argent o plata (Ag) natural es compon de dos isòtops estables el 107Ag, el més abundant amb una abundància natural de 51,839% i el 109Ag. La seva massa atòmica estàndard és 107,8682(2) u. S'han caracteritzat vint-i-vuit radioisòtops, els més estables són l' 105Ag amb un període de semidesintegració de 41,29 dies, el 111Ag amb un període de semidesintegració de 7,45 dies, i el 112Ag amb un període de semidesintegració de 3,13 hores.

La resta d'isòtops radioactius tenen períodes de semidesintegració inferiors a una hora i la majoria d'ells inferiors a tres minuts. Aquests elements tenen nombrosos meta estats sent els més estables l'108mAg (t* 418 anys), el 110mAg (t* 249,79 dies) i el 106mAg (t* 8,28 dies).

Els isòtops de l'argent varien en massa atòmica de 93,943 u (94Ag) a 123,929 u (124Ag). El mode de desintegració primari abans de l'isòtop estable més abundant, el 107Ag, és la captura electrònica i després és l'emissió beta. El producte de desintegració primari abans de l' 107Ag són els isòtops del pal·ladi (element 46) i després són els isòtops del cadmi (element 48).

L'isòtop del pal·ladi 107Pd es desintegra per emissió beta a 107Ag amb un període de semidesintegració de 6,5 milions d'anys. Els meteorits de ferro són els únics objectes amb una proporció prou alta de pal·ladi/argent per a produir variacions mesurables de l'abundància de l' 107Ag. L' 107Ag radiogènic es va descobrir en el meteorit de 1978 a Santa Clara (Califòrnia).

Els descobridors suggereixen que la coalescència i la diferenciació dels petits planetes amb nucli de ferro pot haver succeït 10 milions d'anys després de la nucleosíntesi. La correlació del 107Pd amb l'Ag observada en cossos, que han estat clarament fosos després de l'acreció del sistema solar, poden evidenciar la presència de núclids de vida curta en el sistema solar primigeni.
La seva massa atòmica estàndard és 107.8682(2) u.

Taula

Notes 
 La precisió de l'abundància dels isòtops i la massa atòmica està limitada per les variacions. Els espectres mostrats haurien de ser aplicables a qualsevol material terrestre normal.
 Es coneixen mostres geològicament excepcionals en les que la composició es troba per sota d'aquests valors. La incertesa de la massa atòmica pot excedir els valors en aquells casos.
 Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
 Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

Referències 
 Masses isotòpiques de Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
 Les composicions i les masses atòmiques estàndard de Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. Vol. 75, No. 6, pp. 683-800, (2003) and Atomic Weights Revised (2005) .
 Dades sobre període de semidesintegració, espín i isòmers provenen de les següents fonts.
 Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties, Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
 National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database (retrieved Sept. 2005).
 David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.

Argent
Argent